La France participe aux Jeux olympiques de 2024 à Paris en tant que nation organisatrice. Il s'agit de sa  à des Jeux olympiques d'été.

En tant que pays hôte, la France peut aligner un ou une athlète ou une équipe dans toutes les épreuves de tous les sports.

Nombre d’athlètes qualifiés par sport 
La France va pour la première fois de son histoire engager des équipes féminines en water-polo, volley-ball et hockey sur gazon.

Voici la liste des qualifiés et sélectionnés français par sport (remplaçants compris) :

Bilan général

Médaillés

Résultats

Athlétisme

Hommes

Femmes

Mixte

Aviron

Badminton

Basket-ball

Boxe

Breakdance

Canoë-kayak

Course en ligne

Slalom

Cyclisme

BMX

Piste

Route

VTT

Équitation

Escalade

Escrime

Football

Golf

Gymnastique artistique

Gymnastique rythmique

Haltérophilie

Handball

Hockey sur gazon

Judo

Lutte

Natation

Natation artistique

Pentathlon moderne

Plongeon

Rugby à sept

Skateboard

Surf

Taekwondo

Tennis

Tennis de table

Tir

Tir à l'arc

Trampoline

Triathlon

Voile

Volley-ball

Beach-volley

En salle

Water-polo

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Jeux olympiques d'été de 2024
 France aux Jeux paralympiques d'été de 2024

Liens externes 
 Site des Jeux olympiques de 2024
 Site du CNOSF

Délégation aux Jeux olympiques d'été de 2024
2024
Sport en France en 2024